Sveriges landslag i handboll kan syfta på:

Seniorlandslag
 Sveriges damlandslag i handboll
 Sveriges herrlandslag i handboll

Ungdomslandslag
 Sveriges U20-damlandslag i handboll
 Sveriges U21-herrlandslag i handboll

Juniorlandslag
 Sveriges U18-damlandslag i handboll
 Sveriges U19-herrlandslag i handboll